La cosiddetta Furia spagnola fu una sequenza di sanguinosi e vendicativi saccheggi delle città nei Paesi Bassi (le Diciassette Province) effettuati dalla truppe spagnole regolari e ammutinate, verificatosi negli anni dal 1572 al 1579, durante la Rivolta dei pezzenti.

La più famosa Furia spagnola fu il sacco di Anversa nel 1576. A volte questa con questa singolare espressione ci si riferisce all'intera campagna militare delle truppe ammutinate del 1576, e per i saccheggi delle città del 1572.

Premesse: un decennio di sconvolgimenti 
Diverse richieste di attenuazione della coercizione religiosa nei Paesi Bassi meridionali, tra cui una petizione originata da un patto di nobili, nell'inverno del 1565-1566, erano state respinte.
L'estate poi portò rinnovati violenti scoppi di iconoclastia, tra cui il Beeldenstorm calvinista (attacchi iconoclasti nel 1566) con deturpamento di statue e decorazioni cattoliche in monasteri e chiese. La battaglia di Oosterweel nel marzo 1567 fu la prima risposta militare spagnola ai tanti disordini, e un preludio o l'inizio della Guerra degli ottant'anni.
Il Re di Spagna nominò capitano generale Fernando Álvarez de Toledo duca d'Alba; il Duca di ferro con 10,000 uomini effettua il primo uso militare del cammino spagnolo.
Gli furono concessi poteri superiori a quelli della sorellastra del re Margherita di Parma, che aveva manovrato sia Granvella che Guglielmo d'Orange, il Silenzioso dietro le quinte, durante il tentativo di conciliare le priorità locali con gli ordini spagnoli. Al loro incontro, giudicando l'inflessibilità del duca su posizioni estreme, la duchessa si dimise. Il duca d'Alba sostituì Margherita come governatore generale delle Diciassette Province, ed istituì il Consiglio dei torbidi nel settembre dello stesso anno. Questo tribunale di stile corte marziale spesso condannava a morte gli oppositori politici e religiosi riformisti: più di 1.000 esecuzioni fecero in modo che venisse chiamato il "Consiglio di sangue".

I Geuzen (pezzenti di mare) scacciati dai porti inglesi conquistarono Brielle il 1º aprile 1572.
Questa base d'appoggio innescò la ribellione anti-realista nelle contee di Zelanda e di Olanda. Altre città dei Paesi Bassi che mostrarono segni di ribellione contro l'aumento della tassazione e della persecuzione di protestanti, o che non fornivano appoggio alle truppe dell'uno e dell'altro contendente,
furono costrette con la forza al cattolicesimo e alla totale obbedienza politica alla corona spagnola.

Furie spagnole

Compiute da militari sottopagati sotto un comando regolare 
In genere non era raro il saccheggio di una città conquistata, ma il governatore Fernando d'Alba portò la pratica a un livello superiore impostando intenzionalmente esempi terrificanti contro coloro che avevano simpatie per i ribelli.
 La furia spagnola a Mechelen fu il primo evento che divenne noto con questo termine. Dopo che il lieutenant di Orange Bernard de Merode aveva preso la città e controllato Mechelen per un mese, lui e i suoi uomini lasciarono la città perché era in arrivo un forte contingente spagnolo. Nonostante l'accoglienza di queste truppe da parte della popolazione recitando salmi di penitenza in segno di resa, dal 2 ottobre 1572, sotto il comando del figlio del Governatore Alva (non chiamato 'Alba' in quei luoghi), Fadrique duca d'Alba, per tre giorni la città fece saccheggiare dalle sue truppe di massacratori, con stupri e saccheggi. Alva riferì al re Filippo II che "nessun chiodo è stato lasciato nel muro".
 L'Armata delle Fiandre che aveva saccheggiato Mechelen, riconquistò Diest e Roermond, marciò su Gheldria e in novembre riconquistò facilmente Zutphen, che era stata presa da Orange a giugno. Don Fadrique ordinò ai suoi uomini di giustiziare la guarnigione e permise loro di uccidere e saccheggiare la città. Dopo la furia spagnola a Zutphen del 15 novembre, le contee del nord capitolarono.
 In dicembre a Naarden nei Paesi Bassi, gli abitanti negoziarono la resa ma la città fu comunque saccheggiata e bruciata, e solo 60 persone sopravvissero alla furia spagnola a Naarden.
 La "furia spagnola" ad Haarlem, nel 1573, fece seguito all'Assedio di Haarlem di sei mesi.

Dal dicembre 1573, il grande ed inefficace dispendio finanziario e le proteste circa l'efferata crudeltà delle spedizioni del Governatore, portarono alla nomina di Luis de Zúñiga y Requesens al posto del duca d'Alba, che tornò in Spagna. Il famigerato 'Consiglio di sangue' cessò di ordinare esecuzioni e già nel giugno 1574 fu ufficialmente abolito da Requesens, sebbene rimase in carica fino all'estate del 1576.

Nell'ottobre del 1576, durante la ribellione della città di Maastricht contro la sua fortezza a causa dei continui esosi pagamenti imposti, i soldati tedeschi della guarnigione spagnola seguirono gli ordini del Consiglio della città e si misero a riposo. Mentre alcune truppe spagnole si attestarono su una delle porte, altri fuggirono con il comandante della guarnigione Francisco de Montesdoca  verso la piccola fortificazione a Wyck al centro della città di Maastricht, appena attraversato il ponte sul fiume Mosa. Anche se a Montesdoca fu garantita la sua sicurezza personale durante i negoziati, fu comunque arrestato durante questa disputa. Fu liberato quando dei soldati di rinforzo arrivarono da Dalem e quelli attestati a Wyck conquistarono la città. Poche vite di spagnoli erano state perse, i tedeschi si scusarono, ma dovettero accamparsi nei villaggi vicini.
 La furia spagnola dell'ottobre 1576 si riferisce alla conseguente punizione della città, con un bagno di sangue e saccheggio.

Spedizioni di saccheggio compiute da militari lasciati senza comando 
Con la morte di Requesens nel marzo 1576, il re spagnolo nominò il suo fratellastro, Don Juan, come Governatore generale dei Paesi Bassi ma esitò parecchi mesi prima di notificargli la nomina. Anche dopo, Don Juan non ebbe fretta di procedere nei Paesi Bassi. Gli ufficiali e soldati semplici non pagati e abbandonati, ammutinati, iniziarono una nuova campagna di saccheggi con i comportamenti già visti in precedenza.

 La "furia spagnola" di Aalst, una città che era sempre rimasta fedele, evidenzia che le rivolte militari che occasionalmente si verificavano dal 1573, erano ormai totalmente sfuggite di mano da luglio 1576. La furia incontrollata dei soldati portò al saccheggio di circa 170 luoghi nella Contea del Brabante.
 La "furia spagnola" di Anversa, il più famoso tra gli eventi con questo nome, conosciuto anche come il sacco di Anversa, si è verificò quando le forze provenienti da Aalst e quelle da Maastricht si incontrarono nel novembre 1576.

Conseguenze 
Con la Pacificazione di Gand, firmata pochi giorni dopo i fatti di Anversa i Calvinisti e i Cattolici decisero di espellere tutte le truppe spagnole, per le quali avevano in corso negoziati dal sacco di Aalst.
Il 12 febbraio 1577, il governatore generale Don Juan aderì all'accordo, firmando l'Editto perpetuo. Pochi mesi più tardi, nonostante i termini pattuiti, Don Juan progettò una nuova campagna contro i ribelli olandesi, che avevano trovato un alleato in Elisabetta I d'Inghilterra.
Anche se mai riconosciuta da Re Filippo, una riunione di cattolici insediò suo nipote Mattia d'Austria, duca di Borgogna e Brabante, nella posizione di Governatore dei Paesi Bassi fino al 1581.

Compiute dall'esercito vittorioso 
Alessandro Farnese duca di Parma, figlio di Margherita di Parma, riconquistò gran parte dei Paesi Bassi con metodi onorevoli sia nei confronti degli alleati che dei nemici. Subito dopo l'Unione di Arras un paio di settimane dopo, il 23 gennaio 1579, fu siglata l'Unione di Utrecht, con la quale di fatto fu sancita la separazione tra i Paesi Bassi del sud e del nord. Ma la guerra non era finita.

Tra il 12 marzo e il 1º luglio 1579 entrambe le parti subirono dure perdite nell'assedio di Maastricht.
Gli attaccanti vittoriosi scatenarono quindi una seconda "furia spagnola" a Maastricht, mentre il loro comandante, il governatore del Re Filippo, il duca Alessandro Farnese, era troppo malato per intervenire.

Note

Bibliografia 
 Roberto Lenti, "I Paesi Bassi verso il «secolo d'oro» nelle relazioni di osservatori stranieri", COEDIT
 
 
 
 
 
 
  Chapters VI, VII, XV, XIX, and XXII
 
  Vol. I 1555–66, II 1566–74, and III 1574–84

Riferimenti in linea

Voci correlate 
 Armata delle Fiandre
 Battaglie della guerra degli ottant'anni
 Cammino spagnolo
 Guerra dei trent'anni
 Repubblica delle Sette Province Unite
 Pace di Vestfalia
 Casa d'Asburgo
 Diego Espinosa Arévalo
 Controriforma
 Lettere di Segovia
 Geuzen
 Martiri di Gorcum
 Notte di san Bartolomeo
 cattedrale di San Rombaldo
 Francisco Verdugo

Collegamenti esterni 
 
  Vol. I 1552–65, II 1566, III 1567–72, IV 1572–74, V 1574–77, VI 1577–79, VII 1579–81, VIII 1581–84, Suppl., Cont. — Or, in German translation: 
 
 
 
  (In particolare Parte I; punto di vista dei riformatori Protestanti)

 
Repubblica delle Sette Province Unite
Spagna degli Asburgo
Storia moderna
Storia dei Paesi Bassi